Associació Occitana de Futbol, associació promotora del futbol a Occitània i de la seva selecció
 Àfrica Occidental Francesa, nom conjunt de les colònies franceses a l'Àfrica Occidental
 Art of Fighting, sèrie de videojocs de lluita desenvolupada per SNK
 Altorientalische Forschungen, revista científica sobre assiriologia i arqueologia de l'Antic Orient Pròxim